Vesta hace referencia a varios artículos:

 Vesta (mitología), diosa del hogar según la mitología romana;
 Asteroide (4) Vesta, del cinturón de asteroides; 
 Vesta, supermercado de comestibles en Japón, véase Fuji (supermercado).